Comitatul Davidson, în original Davidson County, este numele a două diviziuni administrative de ordin doi din statele Unite ale Americii, două comitate.

Comitate 

 Comitatul Davidson, statul  - (categorie și format) 
 Comitatul Davidson, statul  - (categorie și format)

Vezi și 

 David
 Davidson

Dezambiguizare